Sisebut (rei dels visigots) (?- 621, Toledo), rei dels visigots (612 -621) successor de Gundemar
 Sisebut (bisbe d'Urgell) (? — 840), bisbe d'Urgell (823-840)
 Sisebut de Cardeña (?- 1086, Cardeña), monjo benedictí castellà, abat del monestir de San Pedro de Cardeña, venerat com a sant a l'Església catòlica